Jerash guvernement () är ett av Jordaniens tolv guvernement (muhafazah).  Den administrativa huvudorten är Jerash. Guvernementet gränsar mot guvernementen Irbid, Ajlun, Mafraq , Zarqa och Balqa. 

Guvernementet har 153 602 invånare och en yta på 402 km².

Administrativ indelning 
Guvernementet är endast en administrativ enhet (Nahia), Jerash.

Källor

Externa länkar 
 Statoids - Jordanien 

 

Jordaniens geografi